Tierforschung bezeichnet:
 die Erforschung von Tieren, siehe Zoologie
 Forschung, bei der Tiere als Ergänzung oder Ersatz zur Humanforschung (Forschung an Menschen) eingesetzt werden, siehe Tierversuch